Полони́на Боржа́ва — горный массив на Полонинском хребте Украинских Карпат, между реками Латорицей и Рикой в пределах Закарпатской области (Украина). Длина свыше 50 км, ширина 34 км, высота до 1681 м (гора Стой). Южный склон полонины пологий, он удлинён и расчленён, северный — круто обрывается к долине реки Рипинки. К Боржавской полонине примыкает полонина Кук которую часто считают отдельным горным массивом. К этой полонине относится также хребет Паленый Грун. Дальний гребень полонины находится на расстоянии 44 км, поэтому Боржава представляет собой самую длинную полонину Закарпатья.

Пригребневые поверхности выравнены, с отдельными конусообразными вершинами:

 Стой (1681 м),
 Темнатик (1343 м),
 Большой Верх (1598 м),
 Магура-Жиде (1505 м),
 Граб (1374 м),
 Гемба (1498 м),
 Кук(1361 м) и другие.

Состоит из флиша (в слоях преобладают песчаники). Склоны расчленены притоками рек Боржавы, Латорицы и Рики. На высоте 1200—1450 м находится пояс буковых лесов, выше — горные долины. На склонах горы Стой — заказник государственного значения Росошный. Полонина Боржава в прошлом была районом отгонного овцеводства, в современности — район туризма.

Ссылки 
 
 Полонина Боржава в 3Д

Горные хребты Восточных Карпат
Горы Закарпатской области
Горные хребты Украины